Beim Männer-Skeleton bei den Olympischen Winterspielen 2018 fanden insgesamt vier Läufe statt. Die ersten beide Läufe wurden am 15. Februar 2018 ausgetragen. Der dritte und vierte Lauf fand am 16. Februar 2018 statt. Ausgetragen wurde der Wettbewerb im Alpensia Sliding Center.

Der Olympiasieger kam mit Yun Sung-bin aus dem Gastgeberland, dieser konnte in seinem ersten, zweiten und vierten Lauf jeweils einen neuen Bahnrekord aufstellen. Nikita Tregubow, der für die Olympischen Athleten aus Russland startete, gewann die Silbermedaille, Bronze ging an den Briten Dominic Parsons.

Aktuelle Titelträger

Bestehende Rekorde

Entwicklung des Bahnrekords

Ergebnisse

Lauf 1

Lauf 2

Lauf 3

Lauf 4

Endstand

Weblinks 
 Ergebnisse auf ibsf.sportresult.com

Skeleton Manner
2018
Sportveranstaltung in Pyeongchang
Skeleton (Südkorea)